Кульяка́н (), официально Кульяка́н-Роса́лес () — город в Мексике, столица штата Синалоа и административный центр одноимённого муниципалитета. Население 605 304 человека (2005). Один из крупнейших городов Мексики и крупнейший город штата. Муниципалитет Кулиакан включает в себя такие окрестности общины как Коста-Рика и Эль Дорадо, общая площадь которого составляет 4758 км². Расположен в центральной части штата, у подножия Западной Сьерра-Мадре, у слияния рек Тамасула и Умая, образующих реку Кульякан.

Город описан в романе Артуро Переса-Реверте «Королева юга».

История 
В 1531 году на месте индейского поселения испанский конкистадор Нуньо Бельтран де Гусман основал город под названием Сан-Мигель-де-Кульякан. Город служил отправной точкой для продвижения испанцев в глубь территории современной Мексики и США. Исследователь Ф. В. де Коронадо (Francisco Vásquez de Coronado) отправлялся из Кульякана в те места, что сейчас составляют современные США. В последующие десятилетия в Кульякан стали прибывать переселенцы из Европы. Однако, в течение столетий Кульякан оставался тихим провинциальным городом.

В 1786 году была внедрена муниципальная система управления.

В 1830 году, после создания штата Синалоа, Кульякан стал его столицей. Во время президентства П. Диаса в Кульякане проходили мероприятия по благоустройству города.

14 ноября 1913 года, во время Мексиканской революции, войска конституционалистов под командованием генерала Альваро Обрегона захватили Кульякан в результате двухдневных боёв.

Экономический прорыв произошёл в 1950-х годах, когда в районе города была построена плотина, которая дала толчок к развитию сельского хозяйства и город начал расти в геометрической прогрессии. Начиная с конца 1950-х годов, Кульякан стал родиной зарождавшейся теневой экономики, основанной на экспорте в США наркотиков. Завершение строительства Панамериканского шоссе и регионального аэропорта в 1960-е годы дали дальнейшее ускорение развития экономики.

С конца 1990-х годов остро стоит проблема наркотрафика, именно здесь базируется крупный наркокартель Синалоа, основанный Эль Чапо. 17-18 октября 2019 года в Кулькякане произошли бои между полицией и бандитами из наркокартеля, на время захватившими город, чтобы освободить арестованного властями наркобарона Овидио Гусмана Лопеса (сына Эль Чапо). В столкновениях погибло более 20 человек.

Экономика 
Крупнейший экономический центр штата. Развито земледелие и субтропическое плодоводство. Выращивают сладкий перец, томаты, картофель, дыни — на экспорт в США; пшеницу, хлопчатник, сахарный тростник, фасоль — для внутреннего потребления. Одной из важнейших отраслей является переработка сельскохозяйственной продукции.

В Кульякане производится около 1/3 всей промышленной продукции, в том числе завод по сборке и ремонту пассажирских автобусов «Industrias Godoy», цементный завод компании «Cemex S.A. de C.V.».

С 2000-х годов развивается туризм, включая морскую рыбалку на побережье Калифорнийского залива, и спортивную охоту в окрестностях города.

Город обслуживает международный аэропорт (2005 год — около 800 000 пассажиров).

Образование 
 Автономный университет штата Синалоа (переведён из Масатлана в 1874 году)
 Технологический институт Кульякана (1968)
 Католический университет
 филиал Автономного университета штата Дуранго

Известные уроженцы и жители 
 Мигель Анхель Феликс Гальярдо (р. 1946) — мексиканский наркобарон, основатель картеля «Гвадалахара».

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Красота Кульякан
 DeportesCuliacan.Com

Города Синалоа